Лу́ка Ша́манич (; род. 9 января 2000 года в Загребе, Хорватия) — хорватский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Сан-Антонио Спёрс». Он был выбран на драфте НБА 2019 года в 1-м раунде под 19-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Ранние годы 
Лука Шаманич родился в Загребе, Хорватия. Его отец, Марко Шаманич, профессионально играл в баскетбол 19 лет, включая выступление за БК «Крка» в Евролиге.

В детстве Лука занимался футболом, гандболом, теннисом и даже брейк-дансом, однако в баскетбол он начал играть только в 11 лет.

Шаманич начал свою баскетбольную карьеру на молодежном уровне с местного БК «Загреб». 22 ноября 2014 года он набрал 29 очков, 10 подборов, 4 перехвата и 3 блока в победе над юношеской командой «Шанац Карловац». 16 ноября он набрал 43 очка, 8 подборов и 7 перехватов в победе над БК «Самобор», 160–21. 3 января 2016 года Шаманич привёл свою команду к победе в чемпионате, одолев БК «Виртус» из Рима, и получил звание СЦИ турнира. В июне он посетил Adidas EuroCamp, трёхдневный лагерь НБА для неамериканских игроков, проводимый в Тревизо, Италия.

14 июня 2016 года Шаманич подписал 2-летний любительский контракт с БК «Барселона», первоначально присоединившись к юношеской команде. 22 декабря он выиграл конкурс по броскам сверху на юношеском турнире в Тенерифе, Испания. В заключительном турнире Adidas Next Genertion 2016/17 Шаманич набирал в среднем 8,7 очка, 6 подборов и 0,7 передачи за игру, заработав приз восходящей звезды. Позже в мае Лука выиграл конкурс по броскам сверху на 3-дневном развлекательном мероприятии Финала четырёх Евролиги 2017.

К августу 2017 года Шаманич привлек внимание нескольких команд первого дивизиона NCAA, включая Флориду, Гонзагу, Пердью и Стэнфорд. В сезоне 2017/2018 с юношеской командой «Барселоны» Лука получил больше возможностей после ухода нескольких ключевых игроков. В январе 2018 года Шаманич присоединился к «Барселоне» на отборочных турнирах Ciutat de L'Hospitalet к турниру Adidas Next Generation 2017/18. 7 января он набрал 27 очков, 16 подборов и 3 блока, но «Барселона» уступила «Ховентуту». Тем не менее, Шаманич был назван MVP отборочного турнира и попал в сборную турнира, набирая в среднем 23,2 очка, 14,8 подборов, 3 передачи и 2,8 блока за игру.

Клубная карьера

Барселона B (2017—2018) 
В сезоне 2017/18 Шаманич играл за БК «Барселона B» во второй лиге Испании. Лука дебютировал в профессиональном баскетболе 1 октября 2017 года, сыграв всего 4 минуты в матче против БК «Форца Льеда». В следующем матче Лука отметился 10 очками и мельницей в кольцо БК «Касерес». Всего за сезон Шаманич сыграл в 22 матчах и набирал в среднем 5,1 очка, 2 подбора и 0,7 передачи за 12,7 минуты за игру. В феврале 2018 года он принял участие в лагере «Баскетбол без границ» в Лос-Анджелесе, присоединившись к ряду других неамериканских проспектов НБА.

Олимпия Любляна (2018—2019) 
31 мая 2018 года Шаманич подписал многолетний профессиональный контракт с БК «Олимпия» из Любляны, выступающим в cловенской и Адриатической лигах. Он присоединился к «Олимпии» после того, как не смог договориться об условиях контракта с хорватским БК «Задар». Шаманич дебютировал за «Олимпию» 21 сентября, проиграв «Црвене Звезде» 86—60 в матче за Суперкубок Адриатической лиги в 2018 году, набрав 2 очка и 3 подбора за 19 минут. 7 мая 2019 года он установил личный рекорд сезона, набрав 22 очка и 11 подборов в победном матче словенской лиги против «Шентшура». В конце июня 2019 года «Олимпия» объявила об уходе Шаманича.

Сан-Антонио Спёрс (2019—н.в.) 
20 апреля 2019 года Шаманич выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года. На драфте 2019 года Лука Шаманич был выбран в 1-м раунде под общим 19-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». 1 июля 2019 года, Шаманич официально подписал конракт со «шпорами».

Карьера в сборной 
Дебют в юношеской сборной Хорватии Лука сделал в 2016 году на чемпионате Европы U16 в Радоме, Польша. На этом ЧЕ Хорватия стала четвёртой, а сам Лука попал в сборную турнира, набрав в среднем 17,7 очков, 10,4 подборов и 2,9 блоков за игру.

В 2017 году он играл на чемпионате Европы U18 в дивизионе B в Таллине, Эстония. Шаманич привёл сборную Хорватии к золотым медалям, набрав в финале 21 очко, 8 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота в победе над сборной Великобритании. Он был назван СЦИ и снова попал в сборную лучших игроков ЧЕ, набирая в среднем 13,3 очка, 7,3 подбора, 1,8 перехвата и 1,6 блока за игру.

В 2018 году Шаманич принял участие в чемпионате Европы U18 в Латвии. Несмотря на то, что Шаманич набирал в среднем 17 очков, 7,7 подборов и 1,8 блока за игру в турнире, Хорватия финишировала на 11-м месте.

Достижения 
  Чемпион Европы U18 Дивизион B: 2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Хорватии
Тяжёлые форварды
Игроки БК «Барселона Б»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»